Hulchul ist der Name mehrerer Hindi-Filme:

 von O. P. Ralhan aus dem Jahr 1951, siehe Hulchul (1951)
 von S. K. Ojha aus dem Jahr 1971, siehe Hulchul (1971)
 von Anees Bazmee aus dem Jahr 1995, siehe Hulchul (1995)
 von Priyadarshan aus dem Jahr 2004, siehe Hulchul – Eine verrückte Lovestory